Arevshat är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Sjirak, i den nordvästra delen av landet,  kilometer nordväst om huvudstaden Jerevan. Arevshat ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Arevshat är lite bergig. Den högsta punkten i närheten är Aragats Lerrnagagat',  meter över havet,  kilometer sydost om Arevshat. Närmaste större samhälle är Maralik,  kilometer sydväst om Arevshat.

Trakten runt Arevshat består till största delen av jordbruksmark. Runt Arevshat är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Sjirak